Keewatin to słowo w języku kri oznaczające "zamieć północy" i może odnosić się do:

Nazwy geograficzne:
 Keewatin (Minnesota) – miasto w USA
 Keewatin (Ontario) – miasto połączone z miastami Kenora i Jaffray Melick, które utworzyło Kenora (Ontario)
 Okręg Keewatin – historyczna część Terytoriów Północno-Zachodnich
 Region Keewatin (Terytoria Północno-zachodnie) – częściowo zachodził na Okręg Keewatin, ale był odrębną jednostką administracyjną
 Region Keewatin - alternatywna nazwa Regionu Kivalliq
Inne:
 Anglikańska diecezja Keewatin – diecezja Kościoła anglikańskiego w Kanadzie obejmująca granicę Manitoba-Ontario
 Wikariat apostolski Keewatin – katolicka jednostka podziału administracyjnego Kościoła katolickiego, obejmująca swoim zasięgiem północne Saskatchewan
 SS Keewatin – liniowiec pasażerski kursujący po Wielkich Jeziorach pomiędzy portem McNicoll a Fort William/Port Arthur w Ontario
 Linia kolejowa Keewatin – linia kolejowa Indian kanadyjskich w północnej Manitobie